Клаусура 1998 () — вторая половина 68-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1997/98 на rsssf.com 

1998
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1998 году